Брате́ево:

 Братеево — бывшее село, вошедшее в состав Москвы в 1960 году, по нему позже были названы:
 Братеево — бывший муниципальный округ в Москве, позже преобразованный в район «Братеево».
 Братеево — район в Москве.
 «Братеево» — электродепо Московского метрополитена в одноимённом районе.
 «Братеево» — проектное название станции «Борисово» Люблинско-Дмитровской линии, а позже — станции «Алма-Атинская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена.